Gerhard Waldherr ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Waldherr (Historiker) (* 1956), deutscher Althistoriker
 Gerhard Waldherr (Autor) (* 1960), deutscher Journalist und Buchautor